Aratus – asteroide
Aratus – cognomen romano
Aratus – un genere di granchi
grafia latina di Arato
Arato di Soli – poeta greco antico